Кульбаки — задние седельные перемётные сумы, крепившиеся на спине животного.

Кульбаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кульбаки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Кульбаки — село в Глушковском районе Курской области.
 Кульбаки, или Большие Кульбаки — бывший хутор Бриллиантов, а ныне окраина села Драгунского в Белгородском районе Белгородской области.